Le mot local peut avoir plusieurs significations :
 Une localité est une agglomération habitée de taille indéterminée.
 Une pièce ou une partie d'un bâtiment à destination déterminée (commercial, administratif, etc.).
 Un terme servant à préciser la portée géographique d'un sujet. Par exemple : finance locale, droit local, marketing local, développement local.
 En économie, on oppose généralement le local au global ou mondial, mais ils peuvent aussi interagir et/ou se compléter.
 En mathématiques : anneau local, corps local, propriété locale.
 En physique : symétrie locale, principe de localité ou équation locale.
 En programmation informatique : variable locale.